L'équipe de la RDA a utilisé 273 joueurs qui ont porté au moins une fois le maillot de la RDA de 1952 à 1990, jusqu'à la réunification allemande.

Liste des joueurs sélectionnés 
 En vert : Ceux qui ont joué le premier match de la RDA, en 1952, contre la Pologne.
 En bleu : Ceux qui ont joué la Coupe du monde de football de 1974, la seule apparition de la RDA dans un tournoi majeur.
 En rouge : Ceux qui ont joué le dernier match de la RDA en 1990, contre la Belgique.
 En jaune : Ceux qui ont joué pour l'Allemagne réunifiée.

Références 
 

Liste de footballeurs par sélection nationale
Football, liste des sélectionnés